Le terme ligne 42 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Tramway 
 Ancienne ligne 42 du tramway vicinal d'Anvers
 Ligne 42 du tramway de Budapest

Voies ferrées 
 Ligne 42 des chemins de fer belges

Voir aussi 
  

42